IJsvermaak (Jan Griffier I) - schilderij van Jan Griffier I
 Winterlandschap met ijsvermaak - schilderij van Hendrick Avercamp
 Winterlandschap met figuren op een bevroren rivier ook wel IJsvermaak - schilderij van Barend Avercamp